Diehl steht für:

 Diehl (Familienname) – hier auch zu Namensträgern
 Diehl (Unternehmen), deutsche Unternehmensgruppe
 Diehl Aviation, deutscher Luftfahrtausrüster
 Diehl Defence, deutscher Wehrtechnikproduzent
 Diehl Metall, deutscher Metallverarbeiter
 Wilhelm Diehl (Spedition), internationale Spedition aus Esslingen am Neckar

Siehe auch:
 Diel
 Deal
 Thiel (Begriffsklärung)